

Sciences et techniques 
 L'alite est un silicate de calcium, de formule .

Patronyme 
  est un gangster américain.

Toponyme 
 L' est l'une des îles de la province de Malaita, dans les îles Salomon.